Владимир Капелько:
 Капелько, Владимир Прохорович — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Красноярского горкома КПСС.
 Капелько, Владимир Феофанович (1937—2000) — советский и российский художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист, общественный деятель.